Неваляшка:
 Неваляшка, ванька-встанька — кукла, демонстрирующая законы физики.
 «Неваляшка» — кинокомедия 2007 года, реж. Роман Качанов.
 «Неваляшка» — сингл рэпера Oxxxymiron.